Geldry je:
České jméno pro nizozemskou provincii Gelderland
Někdejší Vévodství Geldern
Horní Geldern – část výše zmíněného vévodství rozdělená mezi Nizozemsko, Belgii a Německo